Егоркина — женская форма русской фамилии .
 Егоркина, Тамара Николаевна (род. 1939) — первая женщина-летчица, абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту. Топоним 
 Егоркина — река в России, протекает в Томской области, Новосибирской области.